Meurice ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Michel Meurice (* 1938), französischer Cineast und Künstler
 Paul Meurice (1818–1905), französischer Schriftsteller
 Pedro Meurice (1932–2011), kubanischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Santiago de Cuba

Siehe auch:
 Hôtel Le Meurice (Luxushotel in Paris)
 Meurisse